Technische Wetenschappen, technisch vakgebied
 Rock Werchter, pop- en rockfestival in België (voorheen Torhout-Werchter)
 Toeslagenwet, een Nederlandse wet
 Tribal Wars, een gratis browsergebaseerde Massively multiplayer online role-playing game
 Total War, een computerspelserie